Лобода — фамилия (см. Лобода) и топоним.

Известные носители 
 Лобода, Александр Александрович (1885—1920) — лейтенант, вахтенный офицер крейсера «Варяг».
 
 Лобода, Василий Яковлевич (1924—1945) — разведчик взвода пешей разведки
 Лобода, Владимир Викторович (род. 1943) — украинский живописец, график, скульптор и поэт.
 Лобода, Всеволод Николаевич (1915—1944) — русский и советский писатель и поэт.
 Лобода, Григорий (1557—1596) — гетман запорожских казаков.
 Лобода, Иван Иванович (1922—?) — Герой Социалистического труда.
 
 
 Лобода, Светлана Сергеевна (род. 1982) — украинская певица, автор песен, телеведущая.
 Лобода, Стефания Матвеевна (1827—1887) — русская писательница последней четверти XIX столетия.
 Лобода, Тимофей Тимофеевич (1922—1994) — Герой Советского Союза.
 Лобода, Юрий Аркадьевич (род. 1990) — российский автогонщик.
 Лобода, Яков Данилович (1928—2002) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.

Населённые пункты 
 Лобода — хутор в Лабинском районе Краснодарского края.

См. также 
 Лободанов
 Лабода
 Лебеда (значения)